művelődés a műveltség gyarapítását szolgáló tevékenység
 Művelődés romániai magyar folyóirat